Кинан ап Брохвайл (ок. 545 — ок. 610) — король Поуиса (ок. 570 — ок. 610).

Биография 
Кинан был старшим сыном Брохвайла, а его мать, Ардин, была дочерью Пабо Пеннинского.

Его эпитет — Garwyn — означает «Белое бедро», «Белоногий» или «Белая колесница».

Кинан упоминается у барда Талиесина, как могущественный воин и король. Ему принадлежал прекрасный вороной конь Ди-Хир-Тиннедиг, один из трёх знаменитых коней Британии. Вероятно, у Кинана также была чем-то примечательная белая колесница. Хотя многие современники принимали его за Кинана, героя старых пророчеств, который должен освободить Британию от саксов, король Кинан больше воевал со своими соседями-бриттами. Он нападал на Инис Мон, Дивед, Гвент и даже на Думнонию. Но наиболее успешные войны Кинан вёл в соседнем Брихейниоге, который сумел полностью захватить. Лишь вмешательство монахов из Лланкарвана остановило его от вторжения в Гливисинг. Вместе с тем, Кинан был ревностным христианином и покровительствовал святому Беино, которому выделил землю под монастырь близ Корвена.

Семья 
Женат на Гвенвинвин верх Эохайд, дети:
 Селив
 Каделл
 Гвинвиу Врих, предок Тудура Тревора
 Эйлит
 Святой Беуно
 Диногад
 Авандрег Чёрная, замужем за Кадваном ап Иаго
 также, возможно, у него был сын Киндруин, у которого был брат Константин

Примечания

Литература 
 Winterbottom, Michael (ed. and tr.). Gildas: The ruin of Britain, and other works. 1978.
 Williams, Ifor, Sir (tr. J.E. Caerwynn Williams). The Poems of Taliesin. Mediaeval and Modern Welsh Series 3. Dublin: DIAS, 1968. Originally published in Welsh as Canu Taliesin. Cardiff, 1960.
 Bromwich, R. (ed. and tr.). Trioedd ynys Prydein: the Welsh triads. 2nd edition. 1978.
 Bartrum, P.C. (ed.). Early Welsh genealogical tracts. 1966.
 Wade-Evans, A.W. Vitae Sanctorum Britanniae et Genealogiae. Cardiff: University of Wales Press, 1944.
 Kari Maund (2000) The Welsh Kings: The Medieval Rulers of Wales (Tempus)
 John Edward Lloyd (1911) A history of Wales from the earliest times to the Edwardian conquest (Longmans, Green & Co.)
 Kirby, D.P. «The bards and the Welsh border.» In Mercian studies, ed. A. Dornier. 1977. pp. 31-42.

Ссылки 
 Кинан Гаруин на сайте «Все монархии мира»
  

Правители королевства Поуис
Правители Европы VI века
Правители Европы VII века